Жу́ковка либо Жуко́вка — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Жуковка — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Жуковка — деревня в Минском районе Минской области.
 Жуковка — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.
 Жуковка — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Жуковка — село в Костанайском районе Костанайской области.

Россия 
 Жуковка — село в Павловском районе Алтайского края.
 Жуковка — город, административный центр Жуковского района Брянской области.
 Жуковка — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Жуковка — деревня в Лухском районе Ивановской области.
 Жуковка — деревня в Южском районе Ивановской области.
 Жуковка — село в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Жуковка — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Жуковка — село в Козульском районе Красноярского края.
 Жуковка — село в Зубово-Полянском районе Мордовии.
 Жуковка — деревня в Троицком административном округе Москвы.
 Жуковка — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Жуковка — деревня в Дмитровском округе Московской области.
 Жуковка — деревня в Одинцовском округе Московской области.
 Жуковка — деревня в Пушкинском районе Московской области.
 Жуковка — деревня в Борском округе Нижегородской области.
 Жуковка — деревня в Русско-Полянском районе Омской области.
 Жуковка — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Жуковка — деревня в Пителинском районе Рязанской области.
 Жуковка — деревня в Ершичском районе Смоленской области.
 Жуковка — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Жуковка — деревня в Нерльском сельском поселении Калязинского района Тверской области.
 Жуковка — деревня в Семендяевском сельском поселении Калязинского района Тверской области.
 Жуковка — бывшая деревня в Томском районе Томской области.
 Жуковка — деревня в Базарносызганском районе Ульяновской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Жуковка — ликвидированное село в Джанкойском районе.
 Жуко́вка — бывший посёлок, вошедший в состав Керчи.

Украина 
 Жуковка — село в Згуровском районе Киевской области.
 Жуковка — село в Бурынском районе Сумской области.
 Жуковка — село в Куликовском районе Черниговской области.

Реки 
 Жуковка (приток Белого озера)
 Жуковка (приток Волги)
 Жуковка — в Красноярском крае, приток Кемчуга.
 Жуковка (приток Кисловки) — в Томской области.
 Жуковка (приток Токшинского озера) — в Вологодской области.
 Жуковка (приток Лути) — в Ярославской области.
 Жуковка (приток Москвы) — в Московской области.
 Жуковка (приток Нерли) — в Ивановской области.
 Жуковка (река, впадает в Охотское море) — на Сахалине.
 Жуковка (приток Сасовки) — в Рязанской области.
 Жуковка (приток Уводи) — в Ивановской области.
 Жуковка (приток Молокши) — в Ярославской области.
 Жуковка (приток Холохольни)

Станции 
 Жуковка — станция Московской железной дороги.
 Жуковка — остановочный пункт Юго-Западной железной дороги Украины.

См. также